Calor (Кало́р) — студийный альбом Хулио Иглесиаса, выпущенный в 1992 году на лейбле Columbia Records.

В США альбом достиг своей пиковой 186-й позиции в хит-параде Billboard 200 на неделе, на которую пришлась суббота 6 июня 1992 года.

Calor был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший латинский поп-альбом» (), но не победил.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы 1992 года
Альбомы Хулио Иглесиаса
Альбомы Columbia Records